Le nom Dan Payne est porté par :
 Dan Payne (1966-), un footballeur canadien ;
 Dan Payne (1972-), un joueur de rugby à XV américain ;
 Dan Payne (1978-), un acteur canadien.